Tule (textiel), een soort textiel
 Tule fog, een meteorologisch verschijnsel in de Central Valley in de Amerikaanse staat Californië
 Tule luo, de Finse inzending voor het Eurovisiesongfestival in 1993 vertolkt door Katri-Helena
 Tule-wapiti, een ondersoort van de wapiti die in de Amerikaanse staat Californië voorkomt
 Engels en Spaans voor Schoenoplectus acutus, een soort bies
 Spaans voor Taxodium mucronatum (Mexicaanse moerascipres), een conifeer
 Árbol del Tule, een bekend exemplaar van de soort
 een doorvoerrubber voor elektrische kabels
 heteroseksuele jongemannen die seksueel contact hebben met homomannen: nicht en tule

TULE kan verwijzen naar:
 Tramways Unifies de Liége et Extentions, een voormalig trambedrijf in Luik

Plaatsen 
 Tule (rivier), een rivier in de Amerikaanse staat Californië
 Tule (rivier in Nicaragua), een rivier in Nicaragua
 Tule River Indian Tribe of the Tule River Reservation, een indianenstam
 Tule Lake, een tijdelijk meer in de Amerikaanse staat Californië
 Tule Lake National Wildlife Refuge
 Tule Lake Unit, onderdeel van het World War II Valor in the Pacific National Monument
 Tulewoestijn (Arizona), een woestijn in het zuidoosten van de Amerikaanse staat Nevada
 Tulewoestijn (Nevada), een kleine woestijn in het zuidwesten van de Amerikaanse staat Arizona
 El Tule, een gemeente in de Mexicaanse staat Chihuahua
 Santa María del Tule, een stad in de Mexicaanse staat Oaxaca

Zie ook 
 Thule (doorverwijspagina)
 Tulare (doorverwijspagina)
 Tulle, een stad in het Franse departement Corrèze